Wonderland — дебютный альбом дуэта Erasure, вышел в июне 1986 года. В Европе его выпустил лейбл Mute, а в США — Sire Records.

Об альбоме
Выходу диска предшествовал выпуск трёх синглов: «Who Needs Love (Like That)», «Heavenly Action» и «Oh L’Amour».

Европейская версия

Американская версия 
 «Who Needs Love Like That»
 «Reunion»
 «Cry So Easy»
 «Senseless»
 «Heavenly Action»
 «Say What»
 «Love Is A Loser»
 «March On Down The Line»
 «My Heart… So Blue»
 «Oh L’amour»
 «Who Needs Love Like That» (The Love That Mix Version)
 «Oh L’amour» (The Funky Sisters Remix)

Примечания 

Альбомы Erasure
Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы Mute Records
Альбомы Sire Records
Альбомы 1986 года
Альбомы Великобритании